Pianillo ima više značenja:
 Pianillo, Frosinone
 Pianillo, Napoli